Jos de Putter (1959-), réalisateur néerlandais.
 Marie-Alix de Putter, écrivaine franco-camerounaise.
 Renaud De Putter (1967-), compositeur et réalisateur belge.

Patronyme néerlandais